Таймура́з — мужское имя:

 Теймураз I (1589—1663) — царь Кахетии (1606—1648) и Картли (1625—1632).
 Теймураз II (1700—1762) — царь Кахети (1733—1736, 1737—1744), затем Картли (1744—1762).
 Теймураз (ум. 1772) — царь Имеретии (1766—1768).

Мужские имена